Мы и Они — многозначный термин. 

 Мы и Они — смысловое противопоставление, понятие в социологии
 Мы и они — название телесериала